Carver (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts 
 Carver (Minnesota), població dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Carver (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon
 Raymond Carver, poeta i escriptor de contes estatunidenc